Orlando Luz e Felipe Meligeni Alves erano i detentori del titolo ma solo Meligeni Alves ha deciso di difendere il titolo in coppia con Marcelo Demoliner.

In finale Diego Hidalgo e Cristian Rodríguez hanno sconfitto Marco Bortolotti e Sergio Martos Gornés con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-5].

Teste di serie 

  Diego Hidalgo /  Cristian Rodriguez (campioni)
  Denys Molčanov /  Igor Zelenay (primo turno)

  Luciano Darderi /  Fernando Romboli (primo turno) 
  Romain Arneodo /  Jonathan Eysseric (primo turno)

Wildcard 

  Luca Castagnola /  Pietro Pampanin (primo turno)

  Szymon Walków /  Łukasz Kubot (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Città di Trieste 2022